Az alija (, ’ăliyyāh; "felmenetel") az alábbiakat jelentheti:

 Alija (immigráció), a zsidók bevándorlása Izraelbe
 Alija (szertartás), vagy Aufruf/Ufruf, felhívás a Tóra egy részének felolvasására zsidó istentisztelet során
 Alija (párt), jelenleg már nem működő párt a 14. Knesszetben